Svetovni pokal v alpskem smučanju 2008.

Koledar

Moški

Ženske

Moški v skupnem seštevku

Skupno

Smuk

Superveleslalom

Veleslalom

Slalom

Kombinacija

Ženske v skupnem seštevku

Skupno

Smuk

Superveleslalom

Veleslalom

Slalom

Kombinacija

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

2008
2008 v športu